Breuillet (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Breuillet (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes